Laszlovszky József (1737–1818) Buda városbírája, szenátora és polgármestere, Pest megyei táblabíró
 Laszlovszky József (1773–1833) Pest megyei táblabíró, Buda városbírája, az előbbi fia
 Laszlovszky József (1923–2014) gyógyszerész
 Laszlovszky József (1958–) középkorkutató, az előbbi fia